Frankie Palmeri (* 12. Juni 1986 in Queens, New York City) ist Sänger und Gründungsmitglied der Metalcore/Deathcore-Band Emmure.

Privatleben 
Frankie Palmeri hat den Gitarristen Ben Lionetti und den Schlagzeuger Joe Lionetti im Internet kennengelernt und reiste zum Proben nach New Fairfield, Connecticut, und gründete dort Emmure. Am 5. Mai 2011 erlitt Palmeri einen Stromschlag während eines Konzerts in Moskau wegen falscher Verkabelung. Das Konzert musste abgebrochen werden. Der frühere Schlagzeuger von Emmure Mike Kaabe meinte, er hätte schon Kokain geschnupft und behauptete, die anderen Mitglieder wären nach Ecstasy und anderen Medikamenten süchtig. Frankie Palmeri mag die Marvel Comics und die Street Fighter Serie und baute deswegen Anspielungen in die Songtexte ein. Er war bei dem Lied F.R.E.A.K.S. vom Album "Will.Love.Life" der Band  As They Burn als Gastsänger zu hören.

Diskografie

Emmure

EPs 
 2006 – The Complete Guide to Needlework (Victory Records)

Alben 
 2007 – Goodbye to the Gallows (Victory Records)
 2008 – The Respect Issue (Victory Records)
 2009 – Felony (Victory Records)
 2011 – Speaker of the Dead (Victory Records)
 2012 – Slave to the Game (Victory Records)
 2014 – Enternal Enemies (Victory Records)
 2017 – Look At Yourself (Sharptone Records)

Einzelnachweise 

Sänger
US-Amerikaner
Geboren 1986
Mann